Burgallee steht für:
 Burgallee (Bad Nauheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Nauheim
 Burgallee (Dinklage), siehe Liste der Naturdenkmale im Landkreis Vechta
 Burgallee (Emden), siehe Liste der Naturdenkmale in Emden
 Burgallee (Hagen im Bremischen), siehe Liste der Baudenkmale in Hagen im Bremischen #Hagen
 Burgallee (Hanau) in Hanau-Kesselstadt, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kesselstadt
 Burgallee (Kaiserswerth), siehe Liste der Baudenkmäler in Kaiserswerth
 Burgallee (Köln), siehe Liste der Baudenkmäler im Kölner Stadtteil Wahn #Allee